Kanton Pamiers-Est, een kanton van het Franse departement Ariège
 Kanton Pamiers-Ouest, een kanton van het Franse departement Ariège